Hattrick (sportterm), een sportterm
Hattrick (computerspel), een online voetbalmanagersspel